Référendum économique grec peut désigner deux référendums différents :
 le projet de référendum grec de 2011 ;
 le référendum grec de 2015.